Kommunerna i Navarra (Comunidad Foral de Navarra) Spanien är 272 till antalet.

Provinskod: 31

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Navarra
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Källor och fotnoter 

Orter i Navarra
Spaniens kommuner
Spaniens provinser